Skrein ist der Name folgender Personen:

 Ed Skrein (geboren 1983), britischer Schauspieler und Rapper
 Friedrich Skrein (1918–1981), österreichischer Rechtsanwalt, Überlebender des Holocaust 
 Christian Skrein (geboren 1945), österreichischer Fotoreporter und Sammler

Siehe auch:
 Skreiner
 Skein